

Sigle
 Unique selling proposition  – modello teorico di funzionamento della pubblicità ideato da Rosser Reeves
 Universidade de São Paulo
 United States Pharmacopeia
 Ufficio Scolastico Provinciale

Armi
 Heckler & Koch USP

Codici 
 usp – codice ISO 639-3 della lingua uspateco

Mineralogia 
 Usp – abbreviazione di ulvospinello

Note